Rudoltice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Rudoltice, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí
Rudoltice, Ortsteil von Černíkov, Okres Domažlice
Rudoltice, Ortsteil von Sobotín, Okres Šumperk; siehe Rudoltice (Sobotín)
Rudoltice, Ortsteil von Vrchotovy Janovice, Okres Benešov

Městys Rudoltice, Ortslage von Slezské Rudoltice, Okres Bruntál
Nové Rudoltice, Ortslage von Sobotín, Okres Šumperk
Slezské Rudoltice, Gemeinde im Okres Bruntál
Ves Rudoltice, Ortslage von Slezské Rudoltice, Okres Bruntál